Le tournoi de tennis de New York est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute à Monticello du 19 au .

Barbara Potter remporte le simple dames. En finale, elle bat Helen Kelesi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mercedes Paz et Gabriela Sabatini.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New York
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985
New York
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en août 1985